Bobby Caldwell (baterista)
Bobby Caldwell (cantor)

Desambiguações de música